Juratyrant langhami es la única especie conocida del género extinto Juratyrant ("tirano del Jurásico") de dinosaurio terópodo tiranosauroide que vivió a finales del período Jurásico durante el Titoniense, hace aproximadamente , en lo que es hoy Europa.

Descripción 

El holotipo de Juratyrant langhami es un esqueleto parcial compuesto de especímenes  a . Sus componentes incluyen una vértebra cervical, cinco vértebras dorsales, un sacro completo, cinco vértebras caudales, una cintura pélvica completa, ambos fémures , ambas tibias y varios otros fragmentos.

Aunque inicialmente se consideró una especie del género Stokesosaurus debido a varios rasgos del ilion, la revisión posterior ha demostrado que debido a la cantidad limitada de material pélvico para los tiranosaurios basales, no se puede suponer que estos rasgos solo estén presentes en estas dos especies y, por lo tanto,  debe colocarse en sus propios géneros.

Una vez separado de Stokesosaurus, Juratyrant langhami puede caracterizarse por cuatro autapomorfías, así como dos supuestas autapomorfías, que son difíciles de evaluar debido al estado de preservación. Estas son, un delantal isquiático con una apariencia "doblada", una brida fibular que continúa como una cresta baja distintiva hasta el extremo proximal de la tibia, un tubérculo convexo en el isquion, una fosa lateral profunda en el pubis debajo del acetábulo, un hiposfeno delgado pero prominente en la que se supone es quinta vértebra sacra y un amplio surco extensor cóncavo del supuesto fémur.

Descubrimiento e investigación 
 fue encontrada en Inglaterra y es conocida a partir de un único espécimen consistente de un "esqueleto parcial asociado representado por una pelvis completa" así como una pata parcial, y vértebras del cuello, espalda y la cola. Este esqueleto fue descubierto en 1984 en Dorset. El espécimen fue mencionado en varios artículos, pero no fue formalmente descrito hasta 2008. La especie fue nombrada en honor del coleccionista comercial de fósiles Peter Langham, quien descubrió el espécimen. Este ejemplar fue descubierto en los estratos de la arcilla de Kimmeridge que data del Titoniense, la etapa final del Jurásico Superior, y pertenece a la zona del ammonites Pectinatites pectinatus, indicando que el fósil tiene entre 149,3 y 149 millones de años.

La especie fue originalmente asignada al género Stokesosaurus, como Stokesosaurus langhami, por Roger Benson en 2008. Sin embargo, estudios posteriores mostraron que no necesariamente era un pariente cercano de Stokesosaurus clevelandi, la especie tipo del género. Debido a esto fue reclasificado en su propio género, Juratyrant, en 2013 por Benson y Stephen Brusatte.

Clasificación 
La especie fue originalmente asignada al género Stokesosaurus , como Stokesosaurus langhami, por Roger Benson en 2008. Sin embargo, estudios posteriores mostraron que no era necesariamente un pariente cercano de Stokesosaurus clevelandi, la especie tipo de ese género. En 2013, Benson y Stephen Brusatte lo reclasificaron formalmente en su propio género, Juratyrant y lo colocaron como taxón hermano de Stokesosaurus clevelandi en un clado de tiranosaurianos basales más avanzados que Dilong, donde también incluido Eotyrannus.

Sin embargo, en 2013 Loewen et al. publicó un cladograma colocando a Juratyrant como un taxón hermano de Stokesosaurus dentro de Proceratosauridae debido a que compartió con Sinotyrannus una estrecha muesca preacetabular. Muchos tirannosauroides basales tienen iliones incompletos o desconocidos y este rasgo puede estar más extendido de lo que se conoce actualmente. Este cladograma se muestra a continuación. Sin embargo, un análisis de 2016 realizado por Brusatte y Carr utilizando filogenia parsimoniosa y bayesiana colocó a Stokesosaurus y Juratyrant como tirannosauroides ligeramente más avanzados que los Proceratosauridae y Dilong. Además, Eotyrannus se recupera como un taxón hermano de estos géneros en la filogenia parsimoniosa.

Filogenia

Referencias

Enlaces 

Dinosaurios de Europa
Dinosaurios del Jurásico Superior
Tyrannosauroidea